Symphytocarpus — рід міксоміцетових амебозоїв родини стемонітових (Stemonitidaceae). Містить 9 видів.

Види 
Symphytocarpus amaurochaetoides
Symphytocarpus confluens
Symphytocarpus cristatus
Symphytocarpus flaccidus
Symphytocarpus fusiformis
Symphytocarpus herbaticus
Symphytocarpus impexus
Symphytocarpus syncarpus
Symphytocarpus trechisporus

Примітки 

Міксоміцети